Рюриково — памятник архитектуры, бывшая железнодорожная станция в Тульской губернии, Алексенского уезда. В настоящее время — остановочный пункт (платформа) у современного посёлка станции Рюриково городского округа город Алексин Тульской области России.

История 
Станция-вокзал (в неорусском стиле) была построена в начале 1890-х гг. на Сызрано-Вяземской железной дороге, вскоре после того, как близлежащую охотничью усадьбу в селе Першино, которую в XVIII веке построил банкир, граф И. Л. Лазарев, приобрёл великий князь Николай Николаевич и организовал в ней заповедник псовой охоты. Желающих поохотиться и порешать государственные дела было много и вокзал понадобился для приёма высокопоставленных гостей из столицы. Несмотря на то, что до усадьбы Першино приходилось ехать 20 вёрст конными повозками, пассажиров было немало.

Первоначально станция называлась Даниловка, по названию ближайшей деревни, под таким названием она упоминается, как минимум (до 1895). Затем ей было дано новое название, не связанное с какой-либо из местных деревень, выбранное специально с учётом высокого статуса гостей местности.

Здание станции, похожее на сказочный теремок, заметно выделяют заложенные кирпичом проемы больших станционных окон. Это был выход на пристанционную площадь, где гости пересаживались на гужевой транспорт. При вокзале была станционная церковь, которую снесли (по не уточнённым данным, церковь была встроена в здание вокзала). Стилизованная готическая средневековая башня, напоминающая колокольню, и торцевые парадные входы с левой стороны станции, подтверждают эту гипотезу. Возможно, башня и была расположена, как раз над часовней. По некоторым сведениям башен было две.

В связи со снижением пассажиропотока станция приходила в упадок и была окончательно закрыта в 1990-е гг. Здание находится в аварийном состоянии. Пригородный пассажирский поезд останавливается в Рюриково два раза в день. Рядом с платформой есть небольшой родник.

См. также 
 Першинская охота

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Расписание движения пригородных поездов о.п. Рюриково на сайте агрегатора tutu.ru.
 ГУК ТО «ОЦРК». Паспорт муниципального образования Алексинский р-н в области культурно-познавательного туризма. Железнодорожная станция Рюриково.
 Заброшенная станция Рюриково
 Станция Рюриково — неорусское чудо из Тульской губернии
 Заброшенная ЦАРСКАЯ ЖД СТАНЦИЯ РЮРИКОВО в Тульской области — Youtube

Станции Тульского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тульской области
Неорусский стиль